brat – nazwa relacji rodzinnej
 brat (zakonnik)
 Brat Roger
 Brat Alois
 Brat Albert
 Brat naszego Boga – dramat Karola Wojtyły
 brat (bracia, siostry) – forma jakiej używają wobec siebie ochrzczeni Świadkowie Jehowy zgodnie z biblijnym nakazem Jezusa z Ewangelii Mateusza rozdz. 23:8
 Wielki Brat
 Big Brother (program telewizyjny)
 Brat – rosyjski film z 1997 roku
 Brat – wenezuelski film z 2010 roku
 Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra
 brat w grzybiarstwie – rosnący niedaleko grzyb tego samego gatunku

Zobacz też 
 bracia
 braterstwo